In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la nazionale portoghese. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 28 marzo 2012.

Collegamenti esterni
  Portugal - Record International Players su Rsssf.com
  Calciatori della nazionale portoghese su NFT.com
 

 
Portoghese